

Patronymie 

 John W. Cassingham (1840-1930), homme politique américaine
 Randy Cassingham (né en 1959), chroniqueur, humoriste, éditeur et orateur américain

Toponymie 
 Ancien nom du hameau Kensham dans le Kent